Höfelbach ist der Name folgender Gewässer:

 Höfelbach (Grotenbach), 3,5 km langer Zufluss des Grotenbachs in Dortmund in Nordrhein-Westfalen
 Höfelbach (Körsch), 2,1 km langer Zufluss der Körsch in Ostfildern im Landkreis Esslingen in Baden-Württemberg